Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1938 rozegrano w dniach 20 czerwca – 1 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Donald Budge /  Gene Mako -  Henner Henkel /  George von Metaxa, 6–4, 3–6, 6–3, 8–6

Gra podwójna kobiet 
 Sarah Fabyan /  Alice Marble -  Simone Mathieu /  Billie Yorke, 6–2, 6–3

Gra mieszana 
 Alice Marble /  Don Budge -  Sarah Palfrey Cooke /  Henner Henkel, 6–1, 6–4

Przypisy 

Wimbledon według lat
1938 w tenisie ziemnym
1938 w Wielkiej Brytanii